Magnificent Seven, zeven grote, moderne begraafplaatsen in de buitenwijken van Londen
The Magnificent Seven, een westernfilm uit 1960
The Magnificent Seven (2016), een Amerikaanse westernfilm uit 2016
The Magnificent Seven (The Clash), een single van de punkgroep The Clash uit 1981
The Magnificent 7, een Nederlandse band rond Henny Vrienten
Lady Linn and her Magnificent Seven, een Belgische muziekgroep rond Lady Linn